Janakinagar – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Seti w dystrykcie Kailali
 Janakinagar – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Siraha